Епархия Куаутемок-Мадеры () — епархия Римско-католической церкви с центром в городе Сьюдад-Куаутемок, Мексика. Епархия Куаутемок-Мадеры входит в митрополию Чиуауа. Кафедральным собором епархии  Куаутемок-Мадеры является церковь святого Антония Падуанского. В городе Мадера находится сокафедральный собор святого Петра.

История 

25 апреля 1966 года Римский папа Павел VI издал буллу In Christi similitudinem, которой учредил территориальную прелатуру Мадеры, выделив её из архиепархии Чиуауа, епархий Сьюдад-Хуареса и Сьюдад-Обрегона.

17 ноября 1995 года Римский папа Иоанн Павел II издал буллу Cum praelatura, которой преобразовал территориальную прелатуру Мадеры в епархию Куаутемок-Мадеры.

Ординарии епархии 

 епископ Justo Goizueta Gridilla (1970 – 1988);
 епископ Renato Ascencio León (1988 – 1994);
 епископ Juan Guillermo López Soto (1995 – по настоящее время).

Источник 

 Annuario Pontificio, Ватикан,  2007
  Булла In Christi similitudinem, AAS 58 (1966), стр. 623 
  Булла Cum praelatura

Ссылки 

  Официальный сайт епархии 
 Информация 

Католические епархии Мексики